Граево:

 Граево — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Граевский повят.
 Граево — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Граевский повят, Подляское воеводство.